Овечко — фамилия. Известные носители:

 Овечко, Геннадий Алексеевич (род. 1967) — российский дипломат.
 Овечко, Дмитрий Витальевич (род. 1971) — российский гребец.
 Овечко, Михаил Корнеевич (1911—1982) — тракторист, Герой Социалистического Труда.